Ень () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Ень () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Ень () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро